Baie Verte kan verwijzen naar verschillende plaatsen in Canada:

 Baie Verte (schiereiland), een schiereiland in de provincie Newfoundland en Labrador
 Baie Verte (gemeente in Newfoundland en Labrador), een gemeente op het gelijknamige schiereiland
 Baie Verte (New Brunswick), een plaats in de provincie New Brunswick